«Под созвездием Близнецов» — художественный фильм режиссёра Бориса Ивченко. Снят по мотивам повести Игоря Росоховатского «Гость».

Сюжет 
В одном из НИИ исчез созданный под руководством профессора Яворовского искусственный мозг Сигом. А между тем в городе происходят странные явления: все звери зоопарка выпущены из клеток, книги городского книгохранилища перепутаны. А Сигом, освоив накопленный человечеством опыт науки и вымысла, сам создаёт искусственный организм, возвращается к профессору и вскоре засылается к созвездию Близнецов…

В ролях 
 Всеволод Гаврилов — Александр Николаевич Яворовский, академик
 Геннадий Шкуратов — Сигом
 Борис Белов — Семён Антонович Тарнов, полковник милиции
 Гульча Ташбаева — Мария
 Александр Павлов — командир самолёта
 Георгий Гречко — камео
 Ярослав Гаврилюк — охранник
 Иван Миколайчук — член экипажа самолёта Вячеслав Жолобов — Дятлов, специалист по роботехнике
 Юрий Рудченко — милиционер
 Земфира Цахилова — Татьяна Владимировна, референт

Интересные факты 
 Консультантом фильма был Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Георгий Гречко (также снялся в эпизоде).
 Начальные кадры фильма снимались во Львове, в качестве научного института использовались новые корпуса Львовского политехнического института. Место, где действия происходят на автотрассе — это улица Стрыйская (выезд из города в сторону Карпат). «Больницу будущего» и столовую снимали на физическом факультете Киевского университета (район ВДНХ, ул. Глушкова).

Ссылки 

Научно-фантастические фильмы СССР
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы Бориса Ивченко
Фильмы СССР 1979 года